Sola puede referirse a:
El adjetivo que denota soledad, femenino de solo.
Cinco solas, compendio de las doctrinas protestantes.

Geografía
Sola, territorio del País Vasco francés;
Sola, municipio de Noruega;
Sola, isla de Argentina;
Sola, isla de Uruguay;

Soda, mira mi soda;

Música y entretenimiento
Sola, canción de Becky G;
Sola, canción de La Oreja de Van Gogh;
Sola, canción de Mónica Naranjo;
Sola (con un desconocido), canción de Olé Olé;
Sola o Sola Project, manga y anime escrito por Naoki Hisaya; o
Sola, telenovela de Alberto Migré.

Otros 
Solá